Swanson Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Swanson Airport (Colorado)
 Swanson Airport (Minnesota)
 Swanson Airport (Washington)